Имена Бога:
 Имена Бога в Библии
 Имена христианского Бога
 Имена Бога в иудаизме
 99 имён Аллаха — в исламе имена Бога, взятые из Корана и Сунны.
 Имя Божие есть Сам Бог
 Теофорные имена

См. также
 Семьдесят имён Богу